A Primeira Divisão da Bundesliga de 1997–98, denominada oficialmente de Fußball-Bundesliga 1997-1998, foi a 35º edição da principal divisão do futebol alemão. O campeão foi o 1. FC Kaiserslautern que conquistou seu 4º título na história do Campeonato Alemão.

Tabela

Premiação

Ligações externas 
 
 

1997
1997 no futebol
1998 no futebol
Desporto na Alemanha em 1997
Desporto na Alemanha em 1998